4 miejscowości w Portugalii:
 Felgueiras – miejscowość i gmina w dystrykcie Porto
 Felgueiras – miejscowość w gminie Fafe
 Felgueiras – miejscowość w gminie Resende
 Felgueiras – miejscowość w gminie Torre de Moncorvo